

Toponyme 
 Barcus est une commune française des Pyrénées-Atlantiques

Autres 
 Barcus-Berry est une société américaine d’instruments électriques de musique